Meridiano 47, Journal of Global Studies  é uma revista científica editada pelo Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília. A missão da revista é a promoção  da reflexão, da pesquisa e do debate acadêmico sobre os temas da agenda internacional contemporânea. A Revista publica artigos científicos cuja temática se situe na grande área de Relações Internacionais, e mais particularmente sobre Política Internacional, Política Externa, Economia Internacional, Instituições e Regimes Internacionais, História das Relações Internacionais e da Política Externa e sobre questões envolvendo áreas geográficas e países.

O título da públicação refere-se ao meridiano que passa sobre a cidade de Brasília.

História 
Meridiano 47 teve algumas mudanças significativas em relação ao seu modelo original, lançado no ano 2000. Quando criado, o boletim fez parte de uma geração de publicações pioneiras na Internet que cresceram conjuntamente com o projeto RelNet. Outros experimentos dessa época foram a revista Cena Internacional e o boletim Via Mundi.

A importância da Revista cresceu com a popularização da internet, permitindo a vulgarização dos temas relativos dos problemas internacionais, de modo que o viés científico da revista se fortaleceu e sofreu profundas mudanças editoriais, 

A Revista foi fundada em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Relações Internacionais - IBRI, que manteve a sua edição por vinte anos. Em 2020, Meridiano 47 passou a ser editada pelo Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília.

História 
O Meridiano 47 começou com a periodicidade mensal. A revista fazia análises de conjuntura elaboradas pelo corpo de professores de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Pouco depois, o boletim começou a chamar a atenção de acadêmicos de todo o país, pluralizando seu escopo de temas e opiniões. 

No aniversário de dez anos, o boletim passou a perseguir um cerne científico e voltado para o público acadêmico. Os ajustes editoriais visavam ampliar a circulação nacional e internacional. As medidas tomadas para cumprir esse objetivo foram a reformulação do conselho editorial, dialogando com outras universidades fora do eixo Brasília-Rio-São Paulo, a modernização de procedimentos editorais de modo a tornar o processo de publicação mais eficiente, uma nova política de divulgação e a implementação do peer review.

Em 2016, novas mudanças editoriais foram realizadas. O boletim mudou de nome e ganhou o status de Journal of Global Studies, possibilitando o crescimento do interesse de pesquisadores do exterior que buscassem expor suas pesquisas. O Meridiano 47 começou a adotar o modelo de publicação continuada, possibilitando a publicação de artigos à medida que ficassem prontos. A adoção do peer review em duplo cego permite que o ciclo de lançamento do artigo não demore mais do que pouco mais de um mês.
A publicação de fascículos ou volumes do boletim foi cancelada e deu lugar ao novo sistema de elocation, gerando um sistema de identificação por artigo publicado e não mais, como anteriormente, por volume.  As normas de publicação foram aperfeiçoadas, compartilhando os mesmos critérios da Revista Brasileira de Política Internacional quanto à seleção e aos padrões éticos. O sistema de newsletters do Meridiano 47 complementa o trabalho realizado nas mídias sociais, nos sítios do IBRI e do Mundorama. 

Revistas de relações internacionais
Revistas científicas do Brasil
Universidade de Brasília